Instituto Nacional de Estadística ("Istituto nazionale di statistica" in lingua spagnola) può riferirsi a:

Instituto Nacional de Estadística della Bolivia
Instituto Nacional de Estadística del Guatemala
Instituto Nacional de Estadística della Spagna
Instituto Nacional de Estadística dell'Uruguay
Instituto Nacional de Estadística del Venezuela

Pagine correlate 
Instituto Nacional de Estadísticas del Cile
Instituto Nacional de Estadística y Censos dell'Argentina
Instituto Nacional de Estadística y Censos dell'Ecuador